Coonan .357 Magnum, pistolet semi-automatique simple action.

 
  (1974), acteur britannique
  (1981), britannique
  (1947), personnalité politique australienne ;
  (1951), personnalité politique irlandaise ;
 Emily Coonan (1885-1971), peintre canadienne, membre du Beaver Hall Group ;
  (1984), acteur irlandais ;
  (1946), gangster américain d'origine irlandaise.